North Lake (Australië), een buitenwijk van de Australische stad Perth
 North Lake (Nova Scotia), een meer in de Canadese provincie Nova Scotia
 North Lake (meer in Prins Edwardeiland), een meer in de Canadese provincie Prins Edwardeiland
 North Lake (dorp in Prins Edwardeiland), een dorp gelegen aan het bovenvermelde meer